III. Callixtus néven két pápát is ismerünk:
III. Callixtus ellenpápa 1168-tól 1178-ig
III. Callixtus pápa 1455-től 1458-ig